Денис Мака́ров:* Макаров, Денис Евгеньевич (род. 1998) — российский футболист.
 Макаров, Денис Николаевич (род. 1983) — российский хоккеист.